Янис Курос () — австралийский бегун греческого происхождения на сверхмарафонские дистанции.

Биография 
С 1990 года живёт в Мельбурне. Его иногда называют «Бог бега» или «Преемник Фидиппида». Ему принадлежат мужские мировые рекорды в беге по шоссе на дистанциях от 100 до 1000 миль и по стадиону от 12 часов до 6 суток. В 1991 году он снялся в роли Фидиппида в фильме «История марафона: Путешествие героя», в котором рассказывается история марафонского бега.

Курос вырос в бедной семье и в юности жил, в основном, на случайных заработках. Как говорит Курос, эти лишения и физические трудности были именно тем, что подготовило его к сверхмарафону. Его длительная беговая карьера началась в 1972 году. В 1977 году он пробежал свой первый марафон за 2 часа 43 минуты. В последующие годы улучшил до 2:25.

Курос стал известен, выиграв Спартатлон в 1983 году с рекордом соревнований, опередив более чем на три часа занявшего второе место, и Сидней-Мельбурн в 1985 году за рекордные 5 дней, 5 часов, 7 минут и 6 секунд. Он побил предыдущий рекорд, установленный Клиффом Янгом.

В 1984 году в Нью-Йорке Курос побил мировой рекорд Литтлвуда в 6-суточном беге почти 100-летней давности (1888), побив по ходу ещё 15 мировых рекордов.

В 1988, через несколько недель после очередной победы в Сидней-Мельбурн, он отправился в Нью-Йорк, чтобы выиграть первый чемпионат мира в беге на 1000 миль, установив по ходу несколько мировых рекордов.

После результата 1997 года 303,506 км в 24-часовом беге, он сказал, что больше не стартует на 24 часа, потому что этот рекорд на века. Курос говорит: «Когда другие люди устают, они останавливаются. Я НЕТ. Я одолеваю тело духом. Я говорю ему, что не устал, и оно слушается меня». Медицинское тестирование также показало, что успех Куроса во многом объясняется высоким КПД усвоения пищи во время бега.

Частично из-за жёсткого отношения управления спорта его страны, отчасти из-за теплого приёма во время его многочисленных визитов в Австралию, он переехал в Австралию в 1990 году, и в 1993 году получил австралийское гражданство.

Курос также поэт и автор песен. Он написал более 1000 стихотворений (некоторые из них он опубликовал в книге «Symblegmata» (кластеры)) и книгу «Шестидневный бег века».

2021 
28/29 августа 2021 года на открытом  в пригороде Лодзи Пабьянице литовец Александр Сорокин показал 309,399 км. Рекорд Куроса не дожил месяц до 24 лет.

Результаты

Соревнования

Сверхмарафон Сидней—Мельбурн 

В 1985—1990 (кроме 1986, из-за травмы) Курос выиграл все Уэстфилдские сверхмарафоны. После побед Куроса с большим преимуществом, в 1989 году ввели гандикап. Все участники стартовали в 11:00, Курос — в 23:00, через 12 часов. Впервые он был второй, финишировав через полчаса после австралийца Штандевена. На следующий год гандикап был понижен до 8 часов. В 1991 из-за денежных разногласий (Курос потребовал от организаторов $80 000 за участие) он не участвовал в пробеге. Вместо этого он организовал собственный пробег по той же трассе, в те же сроки и с другим спонсором.

100 км Стелленбос 
В феврале 1989 Курос бежал в 100 км пробеге в Стелленбосе. Верный себе, Курос запросил дополнительную оплату, и, не получив её, сошёл незадолго до финиша. Все 10 участников подверглись разным репрессиям со стороны национальных федераций. Дисквалификацию Куроса греческая федерация не утвердила.

Курос в Венгрии 
По приглашению Эдит Берцеш Курос в 2002 участвовал в сверхмарафоне Бекешчаба-Арад (Венгрия) — 1 место. В 200, участвуя во впервые проводимом , занял второе место, проиграв менее двух минут .

Мировые рекорды 
По состоянию на март 2012 года, согласно ИАЮ.

Личные рекорды 
В 1985 году в  Курос пробежал 100 км по неутверждённой трассе за 6:26.06.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Яниса Куроса
 Yiannis Kouros: The Making of a Legend (By Andy Milroy 23 January 1998)
 Kouros,Yiannis на multidayWiki
 

Сверхмарафонцы
Бегуны на длинные дистанции Австралии
Бегуны на длинные дистанции Греции
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов